Frederik Paludan-Müller – poeta danese
 Jacob Paludan – scrittore danese
 Rasmus Paludan –  politico e avvocato con cittadinanza svedese e danese, fondatore del partito Stram Kurs